A Temporada da GP3 Series de 2013 foi a quarta do campeonato da GP3 Series, série de acesso à GP2 Series. A temporada teve início no Circuito da Catalunha, na Espanha, em 11 de maio, e teve seu encerramento no dia 3 de novembro, em Yas Marina.

Após um ciclo de três anos, o anterior chassis GP3/10 foi substituído por um novo carro, o GP3/13, construído pelo fabricante italiano de carros de corrida Dallara. O motor turbo de 280 cv usado de 2010 a 2012 foi atualizado para uma unidade V6 de aspiração natural de 400 bhp, que foi usada até o final de 2015. De acordo com os organizadores da série os novos carros se tornaram até três segundos por volta mais rápido do que os chassis GP3/10; estas estimativas revelaram-se precisas durante os testes de pré-temporada no Autódromo do Estoril. A reestruturação da categoria coincide com o desejo dos organizadores da série de facilitar a transição entre a GP3 e a série principal GP2, permitindo assim que os pilotos novatos tenham mais oportunidades de ter sucesso na GP2.

AER foi selecionado como fornecedor oficial de motores da GP3 Series de 2013 até a temporada de 2015.

O título do campeonato foi garantido por Daniil Kvyat com uma corrida de sobra após três vitórias consecutivas em Spa, Monza e Abu Dhabi. Ele tinha uma vantagem de trinta pontos no Facu Regalia da ART Grand Prix, que terminou como vice-campeão. Seu companheiro de equipe Conor Daly, que foi o vencedor da corrida em Valência. Tio Ellinas, que liderou a classificação dos pilotos até a primeira corrida em Spa, garantiu a temporada com vitórias tanto na primeira corrida quanto na última corrida da temporada. Jack Harvey completou os cinco primeiros, ajudando o ART Grand Prix a conquistar o título de equipe.

Equipes e Pilotos

Resultados

Por etapa

Classificação

Pilotos

Notes:
† — Não completou a prova, mas foi classificado por ter concluído mais de 90% das voltas.

Campeonato de construtores

Notas:
† — Não completou a prova, mas foi classificado por ter concluído mais de 90% das voltas.

Ligações externas
 Site oficial

2013
GP3 Series